Cserpatak a következő országokban található:

 Cserpatak (Románia)
 Cserpatak (Szlovákia)